Фраксионамијенто Сан Хосе има више значења:

 Фраксионамијенто Сан Хосе (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Хосе (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Хосе (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику